Кастель-де-Кабра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас, в 80 км от столицы провинции. Занимает площадь 29 км². Население — 140 человек (на 2010 год).

С 1987 года муниципалитет возглавляет Франсиско Родригес Перес.

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля